Miejscowości w USA:
 Hornby – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
Miasta w Anglii:
 Hornby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Hambleton
 Hornby – miejscowość w hrabstwie Lancashire
 Hornby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Richmondshire